A 2014-es WTCC marokkó nagydíj volt a 2014-es túraautó-világbajnokság első fordulója. 2014. április 13-án rendezték meg a Marrakech Street Circuit-n, Marrakechben.

Időmérő 

Megjegyzés:
  – Yvan Muller a Q3-as körében átvágta az egyik sikánt, ezzel időt nyerve, ezért elvették az idejét.
  – Dušan Borković előbb hagyta el a bokszutcát, mint ahogy engedélyt kapott volna rá, ezért kizárták a Q3-ból.

Első futam 

Megjegyzés:
  – Dušan Borković 10 másodperces időbüntetést kapott a verseny után.
  – René Münnich 30 másodperces időbüntetést kapott a verseny után.

Második futam

Források

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
 Hivatalos eredmények

Marokkó sportélete
Marokkó